Krzanowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Krzanowski (1951–1990), polnischer Komponist und Akkordeonist
 Tad Krzanowski (* 1949), polnischer Erfinder und Spezialeffektekünstler